

India 
 Rajput – casta guerriera induista kshatriya

Persone 
 Jaswant Singh Rajput – giocatore indiano di hockey su prato
 Sushant Singh Rajput – attore e ballerino indiano

Altro 
 Classe Rajput – unità cacciatorpediniere missilistiche multiruolo del tipo Kashin della marina militare dell'India